Gerardus Willem van Dokkum, Nederlandse kunstenaar en ontwerper
 Gerrit van Dokkum, Nederlandse kunstenaar
 Hans van Dokkum, Nederlandse kunstenaar
 Marius van Dokkum, Nederlandse kunstschilder en illustrator
 Pieter van Dokkum, Nederlandse sterrenkundige